Алта Луз има више значења:

 Алта Луз (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алта Луз (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алта Луз (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алта Луз (Солтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алта Луз (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алта Луз (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Алта Луз (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алта Луз (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алта Луз (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алта Луз (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алта Луз (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алта Луз (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику